Baby Boy – singel Beyoncé Knowles
 Baby Boy – amerykański film